Mikaël peut désigner :
 la forme scandinave et arménienne de  ;

Patronyme  

 Kebbede Mikael (1915), écrivain éthiopien ;
 Ludmila Mikaël (1947), actrice française ;
 Mekonnen Welde Mikaél (1852-1906), homme politique et militaire éthiopien.

Prénom

Pseudonyme  

 Mikaël (1974), auteur de bande-dessinée.
  (1974-), artiste allemand.

Toponyme  

 Zouk Mikael, une ville du caza de Kesrouan dans la région du Mont-Liban.
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Patronyme éthiopien
Prénom scandinave